Заурбе́к Оле́гович Камбо́лов (4 марта 1992, Владикавказ, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2010 году в бесланском клубе «Беслан-ФАЮР». В 2012 году после расформирования команды  перешёл в вернувшуюся в премьер-лигу «Аланию». На высшем уровне дебютировал 4 августа 2012 года в матче против грозненского «Терека» (5:0), выйдя на 67-й минуте на замену вместо Руднея. В январе 2013 года был переведён в «Аланию-Д». После вылета «Алании» в Первый дивизион был переведён обратно в основную команду.

В феврале 2014 года перешёл в «СКА-Энергию».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «ФАЮР»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-Д»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Спартак-Владикавказ»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Туапсе»